Samuel Mörtling kan syfta på bland andra:

 Samuel Mörtling (1664–1724), svensk präst
 Samuel Mörtling (1731–1787), svensk präst
 Samuel Anton Mörtling (1766–1815), svensk präst